

Geografia 
 Francia
 Pierrepont – comune dell'Aisne in Francia
 Pierrepont – comune del Calvados in Francia
 Pierrepont – comune del Meurthe e Mosella in Francia
 Stati Uniti d'America
 Pierrepont – città (town) della contea di Oswego, New York